Olofsson ist ein schwedischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Olsson.

Namensträger 
 Anders Olofsson (1953–2008), schwedischer Rennfahrer
 Anna Olofsson (* 1981), schwedische Snowboarderin
 Anna Carin Olofsson (* 1973), schwedische Biathletin, siehe Anna Carin Zidek
 Clark Olofsson (* 1947), schwedischer Krimineller

 Freja Olofsson (* 1998), schwedische Fußballspielerin
 Gustav Olofsson (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Herbert Olofsson (1910–1978), schwedischer Ringer
 Kjell Olofsson (* 1965), schwedischer Fußballspieler
 Lars Olofsson (* 1954), schwedischer Manager
 Marcus Olofsson (* 1982), schwedischer Fußballspieler
 Martin Olofsson (* 1976), schwedischer Unihockeyspieler
 Maud Olofsson (* 1955), schwedische Politikerin
 Seth Olofsson (1915–1970), schwedischer Militärpatrouillenläufer
 Tess Olofsson (* 1988), schwedische Fußballschiedsrichterin
 Victor Olofsson (* 1995), schwedischer Eishockeyspieler

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym